Rathbun – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 18115 Rathbun – asteroide della fascia principale
 Mary J. Rathbun – zoologa statunitense